Der Name Nacimiento (span. Geburt, häufig ist die Geburt Jesu Christi gemeint) bezeichnet:

 einen Berg in Argentinien, siehe Nacimiento (Berg)
 ein Gebirge in den USA, siehe Nacimientogebirge
 eine Gemeinde in der Provinz Almería in Spanien, siehe Nacimiento (Spanien)
 eine Stadt in Chile, siehe Nacimiento (Chile)
 ein Fluss in Spanien, siehe Río Nacimiento